Henou ou Hnw peut désigner :
 Henou, une divinité égyptienne  associé à la déesse Hehet ;
 Henou, un fonctionnaire, « directeur d'un domaine et ami unique », dont la tombe a été retrouvée à Deir el-Bersha ;
 Henou, un officier qui, sous le règne de Mentouhotep , supervisa l'envoi d'une flotte vers le pays de Pount ;

 henou ou hin, une unité de volume habituellement utilisée pour la mesure des liquides comme la bière, le vin, le lait ou l'eau (elle correspond à environ 0,48 litres).

Index égyptologique